Stryhańce (obwód iwanofrankiwski)
 Stryhańce (obwód lwowski)
 Stryhańce (obwód tarnopolski)